

Населені пункти та їхні частини
 Жерковиці — село в гміні Львувек-Шльонський Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства;
 Жерковиці — село в гміні Івановиці Краківського повіту Малопольського воєводства;
 Жерковиці — частина міста Ополе в Опольському воєводстві;
 Жерковиці — частина міста Заверці в Заверцянському повіті Сілезького воєводства.

Примітки